Funing är ett kinesiskt namn och kan syfta på:

Geografi

Kina
 Ningde i Fujian-provinsen, som tidigare kallades Funing
 Funing, Qinhuangdao, ett härad i Hebei-provinsen
 Funing, Wenshan, ett härad i Yunnan-provinsen
 Funing, Yancheng, ett härad i Jiangsu-provinsen
 Funing (köping i Kina) 

WP:Projekt Kina